Normandy designa en idioma inglés a Normandía, pero también puede referirse a:
Distrito histórico de Normandy Isles, Miami Beach, Florida.
Normandy (Misuri), ciudad en el condado de San Luis, estado estadounidense de Misuri.
Municipio de Normandy (condado de San Luis, Misuri), municipio en el condado de San Luis, estado estadounidense de Misuri.
Normandy (Tennessee), pueblo en el condado de Bedford, estado estadounidense de Tennessee. 
Normandy Park (Washington), ciudad en el condado de King, estado estadounidense de Washington.